Puig Coniller és una muntanya de 611 metres que es troba al municipi de l'Espluga de Francolí, a la comarca de la Conca de Barberà.

Referències 

Geografia de l'Espluga de Francolí
Muntanyes de la Conca de Barberà